Drôme puede referirse a: 

 Drôme, departamento francés en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Drôme (afluente del Ródano), río francés afluente del río Ródano.
 Drôme (afluente del Aure), río francés afluente del río Aure.